Genowa ist der Familienname folgender Personen:

 Germana Focke-Genowa (1905–1992), bulgarische Architektin
 Poli Genowa (* 1987), bulgarische Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin